de Grote Meren op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada
 de Grote Meren in Midden-Afrika
 Great Lakes (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Great Lakes Aircraft Company, een Amerikaanse vliegtuigfabrikant
 Great Lakes Airlines, een Amerikaans regionale luchtvaartmaatschappij
 Great Lakes Council, een Local Government Area in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Great Lake Swimmers, een Canadese folkband